Assistance Dogs Europe (ADEu) (Psy Towarzyszące Europy)

Organizacja została powołana jesienią 2000 na spotkaniu trzynastu organizacji z Anglii, Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch z postanowieniem:
 Utworzenia sieci pomocy i ustanowienia standardów pracy dla programów „psa towarzyszącego” w Europie. 
 Utworzenia europejskiego systemu akredytacji programów względem spełnienia ustanowionych standardów.

Zrzesza, wspiera i koordynuje prace około czterdziestu organizacji narodowych zajmujących się szkoleniem psów towarzyszących – pomocników osób niepełnosprawnych. 
W Polsce członkiem ADEu jest "CZE-NE-KA"  Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt

Zobacz też 
 terapia z udziałem psa

Linki zewnętrzne 
  

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Kynologia